Bánszki Tamás (1892–1971) festő-, grafikus-, és szobrászművész
Bánszki Tamás (1935) agrármérnök, mérnök-tanár
Bánszki Tamás (1971) válogatott ejtőernyős